Unterlassen steht für:

 das Gegenteil von Handeln
 den Verstoß gegen eine Handlungspflicht, im Einzelnen siehe
 Unterlassen (Deutschland)
 die Begehungsweise einer Straftat, im Einzelnen siehe
 Unterlassen (Italien)